

Догађаји

Рођења

Смрти

Дани сећања

960-е п. н. е.